Amancio Ortega Gaona – imprenditore spagnolo, fondatore della catena internazionale  Zara
 José Antonio Marco Gaona – cestista spagnolo
 Juan Bautista Gaona – politico paraguaiano
 Julio César Villalba Gaona – calciatore paraguaiano
 Ramón Jiménez-Gaona – ex discobolo e politico paraguaiano 
 Orlando Gaona – calciatore paraguaiano